

Lokalizacje

Niemcy 
 Bayreuth – powiat w kraju związkowym Bawaria
 Bayreuth – miasto na prawach powiatu w kraju związkowym Bawaria
 Bayreuth Hauptbahnhof – stacja kolejowa w Bayreuth

Inne 
 Bayreuth – księstwo
 Bayreuth 1 – album Joachima Witta

Zobacz też 
 Ansbach-Bayreuth